Козовка — топоним:

Белоруссия
 Козовка — деревня, Толочинский район, Витебская область.

Украина
 Тернопольская область
 Козовка — село, Козовский район
 Козовка — село, Тернопольский район